Kút-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kút-barlang, a Pécsett található egyik barlang.
 Kút-barlang, a Bekey-barlang másik neve.
 Kút-barlang, a Beremendi 1. sz. barlang másik neve.
 Kút-barlang, a Cserszegtomaji-kútbarlang másik neve.